Con Sean Flynn puede referirse a:
 Sean Leslie Flynn (1941 - 1970) actor y fotoperiodista estadounidense, hijo de Errol Flynn
Sean Flynn (1989) actor estadounidense, nieto de  Errol Flynn.